Boulleret est une commune française située dans le département du Cher en région Centre-Val de Loire.

Géographie 
Boulleret est une commune située à  de Cosne-Cours-sur-Loire, à  de Bourges et  de Paris. Elle est séparée de la Nièvre et de la Bourgogne-Franche-Comté par la Loire. La commune de Boulleret se compose d’un bourg et de quinze hameaux nommés : les Durands, les Fouchards, le Gravereau, les Boutons, Blys, les Daures, Mabillois, Champfleury, Sort, Sardat, Rognon, Champlong, Ménétréau, le Pavillon et les Senées.

Urbanisme

Typologie 
Boulleret est une commune rurale. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Cosne-Cours-sur-Loire, dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe , est catégorisée dans les aires de moins de .

Occupation des sols 
L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (70,9 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (73 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : 
terres arables (40,8 %), forêts (22,3 %), prairies (18,9 %), zones agricoles hétérogènes (11,2 %), zones urbanisées (3,3 %), eaux continentales (2,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,1 %).

L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Risques majeurs 
Le territoire de la commune de Boulleret est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à trois risques technologiques,  le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage et. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle.

Risques naturels 
Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le canal latéral à la Loire, la Loire et le Moulin Neuf. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1986, 1999 et 2001.

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 99,9 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (90 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les  dénombrés sur la commune en 2019, 813 sont en en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 83 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM.

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 1989, 1991, 2003, 2018, 2019 et 2020 et par des mouvements de terrain en 1999.

Risques technologiques 
Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à , selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence.

Une partie du territoire de la commune est en outre située en aval d'une digue. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage.

En cas d’accident grave, certaines installations nucléaires sont susceptibles de rejeter dans l’atmosphère de l’iode radioactif. La commune étant située à proximité de la centrale nucléaire de Belleville, elle est exposée au risque nucléaire. À ce titre les habitants de la commune ont bénéficié, à titre préventif, d'une distribution de comprimés d’iode stable dont l’ingestion avant rejet radioactif permet de pallier les effets sur la thyroïde d’une exposition à de l’iode radioactif. En cas d'incident ou d'accident nucléaire, des consignes de confinement ou d'évacuation peuvent être données et les habitants peuvent être amenés à ingérer, sur ordre du préfet, les comprimés en leur possession.

Histoire 

Lors d'une fouille aux Grands Champs, il a été découvert un outillage datant de  avant Jésus-Christ. De plus, une villae gallo-romaine a été trouvée au Pezeau. D'après les archives, durant la période du Moyen Âge, Boulleret était constitué de trois fiefs : Buranlure, le Pezeau et le Jarrier.

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Administration municipale 
Le nombre d'habitants au dernier recensement étant compris entre 500 et , le nombre de membres du conseil municipal est de 15.

Liste des maires

Politique environnementale 
Dans son palmarès 2016, le Conseil national des villes et villages fleuris de France a attribué deux fleurs à la commune au concours des villes et villages fleuris.

Politique numérique 
En 2016 et 2017, Boulleret a été labellisée Village Internet « 1 @ » dans le cadre du label national Territoires, Villes et Villages Internet.

Démographie

Vie locale

Équipements et services publics 
Le multiaccueil « les Troypoms » a ouvert ses portes en  dans un local spécialement aménagé par la communauté de communes Pays Fort Sancerrois Val de Loire.

Enseignement 
Le regroupement pédagogique concentré Boulleret - Sainte-Gemme-en-Sancerrois relève de l'académie d'Orléans-Tours.
L'école primaire se compose d’une école maternelle et d’une école élémentaire. L’école maternelle a été inaugurée le  en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer.

Le , en présence de Florence Aubenas, a eu lieu la cérémonie du dévoilement de la plaque du groupe scolaire Florence-Aubenas.

Associations 
Boulleret compte vingt-cinq associations.

Équipements sportifs 
Boulleret est équipée d’un gymnase, d’un terrain de football, de deux terrains de tennis, d’un city stade et d'un terrain de pétanque.

Économie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments 
 Église de La Madeleine, , fin  et fin .
 Château de Buranlure, fin  ou début , vers 1550 et , situé route de Sainte-Gemme. Il fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le . Il a servi de cadre au tournage de films et de séries télévisées.
 Château Le Pezeau, ,  et fin .
 Pont de Cosne-Cours-sur-Loire portant la RD 955 et pour partie sur la commune.
 Petit patrimoine : les lavoirs et les calvaires.
 Monument aux morts : le , le comte Robert de Vogüé (maire) et ses conseillers prennent la décision de construire un monument aux morts. Il est dessiné par . Ce monument est réceptionné par la mairie le . L'inauguration a lieu le  en présence du maire, du curé de l'église, des élèves des trois écoles, leurs maîtres et maîtresses, des anciens combattants et du conseil municipal.
 Canal latéral à la Loire.
 Écluse du Pezeau.

Personnalités liées à la commune 
 Arnaud de Vogüé (1904-1988), résistant français, homme d'affaires et président de Saint-Gobain entre 1952 et 1970.

Notes et références

Notes et cartes 
 Notes

 Cartes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des communes du Cher

Liens externes 

 Boulleret, sur le site de l'Institut géographique national

Commune dans le Cher
Commune sur la Loire
Aire d'attraction de Cosne-Cours-sur-Loire